Die Premier League 2016/17 war die 25. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 118. Erstligasaison im englischen Fußball. Die Saison begann am 13. August 2016 mit dem Spiel des Aufsteigers Hull City gegen den Meister Leicester City (2:1) und endete am 21. Mai 2017. 

Meister wurde der FC Chelsea.

Stadien

Abschlusstabelle 

 (Manchester United als Sieger der UEFA Europa League 2016/17)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Saisonstatistiken

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Torvorlagengeberliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Die Meistermannschaft des FC Chelsea 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2016/17. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

 Branislav Ivanović (13/-) und Oscar (9/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 premierleague.com: The Official Website of the Premier League (englisch)
 England 2016-17 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2016/17
Fußballsaison 2016/17